Сони Бой Уилямсън може да се отнася за:
 Сони Бой Уилямсън I (1914 – 1948), американски музикант
 Сони Бой Уилямсън II (1912 – 1965), американски музикант